9-я рота может означать:
 Девятая Рота — улица в Москве

Военные подразделения 

 9-я рота 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка ВДВ СССР — рота, отличившаяся в 2-х эпизодах Афганской войны — Штурм дворца Амина и Бой у высоты 3234. Более половины личного состава были отобраны из числа подразделения специального назначения внутренних войсках МВД СССР
9-я рота (спецподразделение) (УРСН) — первое подразделение специального назначения во внутренних войсках МВД СССР

Фильм 

9 рота (фильм) — художественный фильм 2005 года Фёдора Бондарчука, основанный на событиях боя у высоты 3234.
«9 рота. 20 лет спустя» — документальный фильм, рассказывающий о событиях боя у высоты 3234.

Компьютерные игры 
Игры, основанные на событиях боя у высоты 3234:

9 рота (игра) — стратегия реального времени 2008 года по одноимённому фильму Фёдора Бондарчука
Правда о девятой роте — компьютерная игра 2008 года в «документальном» жанре

Песни 

 «9-я рота» — песня группы «Кукрыниксы». Должна была выйти в первый вариант саундтрека фильма 2005 года. Также исполняется сольно лидером группы Алексеем Горшенёвым.
 «9-я рота» — песня и клип группы «Моральный кодекс». Песня вошла в саундтрек к фильму 2005 года.